(1926–2014)
  (1926–2008)
  maire de New Brunswick dans le New Jersey
  (1995-) joueur de snooker

Bibliographie 
" La peinture chinoise ", Skira / Flammarion, 1977

Source de la traduction